Burbonowie (, ) – dynastia królewska wywodząca się z Francji, boczna linia Kapetyngów. Przedstawiciele rodu sprawują obecnie władzę w królestwie Hiszpanii i wielkim księstwie Luksemburgu, dawniej również we Francji i na terenach dzisiejszych Włoch. Panowanie we Francji przypada na lata 1589–1830, z przerwą w okresie rewolucji francuskiej i napoleońskim. Główna francuska linia Burbonów wygasła, a istnieją dalej młodsze linie – hiszpańska linia Burbonów i Burbonów-Orleańskich.

Szczegółowe drzewo genealogiczne rodu znajduje się w artykule genealogia Burbonów.

Burbonowie panujący we Francji 
Pierwszym Burbonem na tronie Francji był Henryk IV, król Nawarry, syn królowej Joanny d’Albret i Antoniego Burbona, księcia Vendôme. Ród de Burbon-Vendôme wywodził się od Roberta de Clermont, z dynastii Kapetyngów, syna króla Ludwika IX Świętego i królowej Małgorzaty Prowansalskiej:
 Henryk IV (1589–1610), zapoczątkował dynastię, wywiódł Francję edyktem nantejskim z zapaści wojen religijnych. 
 Ludwik XIII (1610–1643), zbudował silną władzę absolutystyczną 
 Ludwik XIV (1643–1715), wzmocnił absolutyzm władzy, zbudował rezydencję w Wersalu
 Ludwik XV (1715–1774), kontynuował zamiłowania swojego pradziadka Ludwika XIV do wojen, dbał o splendor dworu, zgodnie z powiedzeniem po nas choćby potop, równocześnie regres gospodarczy Francji 
 Ludwik XVI (1774–1792), odziedziczył po dziadku wielki kryzys finansowy, który sprawił, że absolutystyczne Królestwo Francuskie utonęło w odmętach wielkiej rewolucji społecznej. Ścięty w czasie terroru Robespierre’a w styczniu 1793 
 Ludwik XVIII (1814–1824), król z konstytucją i parlamentem 
 Karol X (1824–1830), ostatni panujący ze starszej gałęzi dynastii Burbonów
 Ludwik Filip I (1830–1848), jedyny król z młodszej gałęzi orleańskiej

Burbonowie panujący w Hiszpanii 
W Hiszpanii pierwszym Burbonem na tronie był Filip V, młodszy wnuk króla Francji Ludwika XIV Wielkiego i infantki Marii Teresy Hiszpańskiej (na której prawa do tronu się powołano). W 1700 roku na mocy testamentu Karola II Habsburga został on królem Hiszpanii. Jego potomkowie panują tam (z przerwami) do dziś – obecny król Filip VI również pochodzi z tej dynastii:
 Filip V (1700–1724) oraz (1724–1746)
 Ludwik I (1724)
 Ferdynand VI (1746–1759)
 Karol III (1759–1788)
 Karol IV (1788–1808)
 Ferdynand VII (1813–1833)
 Izabela II (1833–1868)
 Alfons XII (1875–1885)
 Alfons XIII (1886–1931)
 Jan Karol I (1975–2014)
 Filip VI (od 2014)

Burbonowie panujący w Królestwie Neapolu i Sycylii (od 1816: Obojga Sycylii) 
Pierwszym władcą Neapolu i Sycylii z dynastii Burbonów był król Hiszpanii – Karol III Hiszpański, nie mogąc łączyć dwóch koron, zrzekł się Neapolu i Sycylii na rzecz swojego młodszego syna – Ferdynanda Burbona, co do którego wiadomo było, że nie odziedziczy korony Hiszpanii: 
 Ferdynand I (1759–1825)
 Franciszek I (1825–1830)
 Ferdynand II (1830–1859)
 Franciszek II (1859–1860)

Burbonowie panujący w Parmie 
Pierwszy książę Parmy z dynastii Burbonów był młodszym synem pierwszego króla Hiszpanii z dynastii Burbonów – Filipa V i jego drugiej żony – Elżbiety Farnese. Gdy ród Farnese wymarł, jego matka odziedziczyła rodzinną Parmę, którą przekazała Filipowi, niemającemu perspektyw na zostanie królem Hiszpanii: 
 Filip I (1748–1765)
 Ferdynand I (1765–1802)
 Ludwik I (1802–1803)
 Karol II (1847–1854, zm. 1883)
 Karol III (1849–1849)
 Robert I (1854–1859, zm. 1907), dziadek wielkiego księcia Jana Luksemburskiego

Burbonowie panujący w Luksemburgu (Linia Burbon–Parma) 
Jan I był synem Karoliny de Nassau, wielkiej księżnej Luksemburga, i Feliksa Burbon-Parmeńskiego (syna Roberta I, księcia Parmy). Jako ojciec przekazał swoim potomkom nazwisko Burbon-Parma, ale niektórzy wciąż używają starej nazwy dynastii – Nassau-Weilburg:
 Jan I (1964–2000)
 Henryk I (od 2000)

Genealogia Burbonów 

cz 2

Zobacz też 
 władcy Francji
 władcy Hiszpanii
 wojna o sukcesję hiszpańską
 Francuska rodzina królewska

Bibliografia 
 Aleksander Kraushar, Bourboni na wygnaniu w Mitawie i Warszawie: szkic historyczny : 1798–1805, 1899

!
Drzewa genealogiczne